Randan – miejscowość i gmina we Francji
 Randan – rodzaj łodzi